Desktop kan syfta på:

 Desktop publishing (DTP) – datorskapad layout.
 Skrivbordsdator – en persondator som är anpassad för placering på ett skrivbord eller datorbord.

Se även 
 Skrivbordsmiljö – en uppsättning datorprogram med enhetligt grafiskt användargränssnitt.
 Skrivbord – ett grafiskt användargränssnitt.
 Fönsterhanterare – ett program som övervakar andra datorprograms fönster.